Hafer steht für:

 Hafer, Pflanzengattung
 Saat-Hafer, Nutzpflanze und das aus ihr gewonnene Getreide
 Glatthafer, weitere Pflanzengattung

Hafer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hafer (* 1992), deutscher Bobfahrer
 Dick Hafer (1927–2012), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist
 Hertha Hafer (1913–2007), deutsche Pharmazeutin und Apothekerin
 Xaver Hafer (1915–2003), deutscher Luftfahrtingenieur

Siehe auch:
 Hafner